Владимир Петрович Маслов:
 Маслов, Владимир Петрович (1891—1968) — советский геолог. 
 Маслов, Владимир Петрович (1925—1988) — адмирал, командующий Тихоокеанским флотом.
 Маслов, Владимир Петрович (род. 1955) — футболист.